Rezerwat przyrody Kręgi Kamienne w woj. pomorskim
 Rezerwat przyrody Kręgi Kamienne w woj. świętokrzyskim